Arena O2 ou O2 Arena pode referir-se a:

 The O2 Arena — na Inglaterra
 O2 Arena — na República Checa

Desambiguações de topônimos